DB, dB eller Db kan avse:

 DB – en järnvägsoperatör i Tyskland grundad 1994, se Deutsche Bahn
 DB – Västtysklands statliga järnvägsbolag 1949–1993, se Deutsche Bundesbahn
 DB – en storbank i Tyskland, se Deutsche Bank
 dB – en enhet för logaritmiska storheter inom akustik och elektroteknik, se Decibel
 DB-Satellit – en satellit på , avsett för direkt TV-sändning till enskilda hushåll
 Db – syntetiskt radioaktivt grundämne, se Dubnium

Se även 
 Dragon Ball – en japansk manga